Doso puede hacer referencia a:

Toponimia

en Pakistán
 Río Doso, río de la cuenca del río Indo, provincia de Baluchistán, Pakistán.

en España
 Doso (Burgos), despoblado del municipio de Condado de Treviño, provincia de Burgos.
 Doso (La Coruña), parroquia del concello de Narón, provincia de La Coruña.

Idiomas
 Idiomas Doso-Turumsa, idiomas que se hablan a lo largo del río Soari de Nueva Guinea.
 Idioma doso, idioma de Nueva Guinea. Tiene el 61% de su vocabulario en común con el idioma Turumsa.
 Idioma Mingang Doso, idioma Adamawa de Nigeria.

Religión
 Alias de Deméter en la mitología griega.
 Doso, "monje del salón" de menor rango en la escuela japonesa de budismo Tendai.

Apellido
 Watazumi Doso (1911-1992), maestro de flauta de bambú japonés.

Otros
 "Tha Doso Resta" (griego: Θα Δώσω Ρέστα), sencillo de Marianta Pieridi.